Niedergrafschaft bezeichnet:

 die Niedergrafschaft Bentheim, den nordwestlichen Teil des Landkreises Grafschaft Bentheim in Niedersachsen
 die Niedergrafschaft Lingen, den nordwestlichen, größeren Teil der Grafschaft Lingen
 die Niedergrafschaft Katzenelnbogen (auch Untergrafschaft) um Katzenelnbogen, St. Goar und Rheinfels
 die Niedergrafschaft Schaumburg